Runnin’ – wspólny utwór 2Paca, The Notorious B.I.G., Stretcha i Dramacydala z 1995
 Runnin’ – wspólny singel amerykańskich raperów: 2Paca i Notoriousa B.I.G. z 2003